André Meyer (voetballer), Zwitsers voetballer
 André Meyer (hockeyer), Frans hockeyer